Xixi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xixi (ort), Hunan, 
 Xixi (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar